Este sistema de clasificación por edades permite mediante indicativos en imagen —a veces acompañados con sonido— clasificar las películas con respecto a la idoneidad para el público en términos de temas, como sexo, violencia, abuso de sustancias, blasfemia, impudencia u otros tipos de contenido para adultos. Una calificación en particular emitida puede denominarse certificación, clasificación, certificado o calificación. Las clasificaciones generalmente tienen recomendaciones de edad con capacidad de asesoría o restricción, y con frecuencia se dan en lugar de la censura. En algunas jurisdicciones, la obligación legal de administrar la calificación puede imponerse en salas de cine.

Historia 

La calificación de películas según la edad del espectador, comenzó muy tarde en Estados Unidos, habiendo dependido inicialmente del código Hays para controlar el contenido de películas; la mayoría de los otros países empezaron a clasificar sus películas décadas anteriores, como el Reino Unido con la calificación de la BBFC. La calificación de la MPAA se instituyó el 1 de noviembre de 1968, en respuesta a las quejas por motivos religiosos sobre exposición de relaciones sexuales, violencia, contenido profano o insolente del cine americano. La revisión fue impulsado por las importaciones y el primer estudio de las emisiones que carecen de Estados Unidos. La MPAA aprobó y creó el «SMA» —sugerido para adultos— para la identificación de las películas violentas y las películas con temas maduros, junto al sello del código MPPA.

La erosión cultural de la producción de la película tiene varios efectos: por un lado permitió la presentación de contenido violento como Psicosis de Alfred Hitchcock (1960), y por otro aumentó la explotación de bajo presupuesto, que era para las películas más violentas y sexualmente explícitas. Los productores de películas que no fueron miembros de la MPAA no se vieron afectados. El sistema de clasificación fue legalmente inaplicable debido a la garantía de la libertad de expresión, inherente a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tal como lo ha interpretado en relación con lo sexual, violento, profano, insolente del contenido de los medios de comunicación que data Joseph Burstyn, Inc v. Wilson decisión. Sin embargo, dos importantes casos del Tribunal Supremo de 1968, Ginsberg contra Nueva York y la Interstate Circuit, Inc. v. Dallas, dio lugar a la MPAA de la creación de su sistema de clasificación de películas.

Clasificación Hard R —Fuerte Contenido R— 
En marzo de 2007, según Variety, el presidente de MPAA, Dan Glickman trató de crear una nueva clasificación llamada «Hard R» para las películas que contienen demasiada violencia, contenido sexual, lenguaje y desfachatez. La calificación también propuso prohibir en virtud de la gente mayor de 18 años para ver las películas, como NC-17. El movimiento fue motivado aparentemente por los padres, que han estado presionando a Glickman y a la MPAA para crear una nueva calificación que resuelva el problema, ya que piensan que la calificación de R es demasiado «variable». Otro problema es que si se clasificaba a las películas con Hard R en vez de NC-17, perderían gran cantidad de público adolescente.

También estudios de cine han presionado a la MPAA para que se abandone la calificación NC-17, porque puede hacer perder el valor de sus películas —por ejemplo, la mayoría de los comercios Blockbuster se niegan a realizar DVD nominales NC-17, y muchos diarios también rehúsan aceptar anuncios de películas NC-17—.

Clasificación «XXX» 
A las películas pornográficas se las calificaban con un XXX, por ser de pornografía dura, películas como Garganta profunda (1972), Detrás de la puerta verde (1972), The Devil in Miss Jones (1973) entre otras, tienen este tipo de calificación. Incluso películas con esta clasificación suelen ser prohibidas en múltiples países y en otros están disponibles pero con escenas censuradas, lo cual no altera la clasificación. Incluso se está proponiendo que, en los vídeos de cualquier película pornográfica, se agregue un «Parent Lock» para bloquear el contenido inadecuado si el espectador no supera la edad de 18 años.

Tráiler 
Para anticipar el contenido del tráiler de la película o de la misma, la MPAA creó una calificación especial para los tráileres. Los colores se refieren a los colores de fondo en los tráileres, aparecidos al principio. 

 Banda verde: aprobado para todos los públicos; se pueden mostrar antes del G y PG.
 Banda amarilla: Aprobado para la audiencia juvenil, madura y adulta (es decir, adolescentes y adultos u orientación paterna), se pueden mostrar antes del PG, PG-13 y R en las películas.
 Banda roja: aprobado para el público de adultos, puede ser mostrado antes de la NC-17 y R en las películas.

Sistema mundial de clasificación de contenido para cine

Clasificación de edad por países

Arabia Saudita 
La clasificación de películas en Arabia Saudita es administrada por la Comisión General de Medios Audiovisuales (GCAM) después de la reintroducción de los cines en el país a partir de 2017. Las categorías son:

Argentina 

La Argentina adoptó un sistema de calificación de películas de manera bastante tardía, en 1984, reemplazando a la censura previa del Departamento General de Espectáculos Públicos, que había regido a partir de 1945, con clara inspiración del "Hays Code" norteamericano. En 1969 fue formado el Ente Calificador Cinematográfico y en 1973 se intentó instaurar un sistema de clasificación sin éxito.

Alemania 
El Autocontrol voluntario de la industria cinematográfica (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) o FSK por sus siglas en alemán tiene un sistema de clasificación de películas bajo el cual se clasifican las películas. Todas las clasificaciones contienen la frase "gemäß §14 JuSchG" (de conformidad con el artículo 14 de la Ley de protección de la juventud), lo que significa que son legalmente vinculantes para los menores. Los cines pueden exhibir legalmente películas sin una clasificación, pero a los menores se les prohíbe realizar tales proyecciones.

Andorra 
 APT  (apto para todo público)
 +13  (mayores de 13 años)
 +16  (a partir mayores de 16 años)
 +18  (mayores de 18 años; imágenes de pornografía)

Angola 
 L  (todo público)
 7   (no recomendado para menores de 7 años)
 12   (no recomendado para menores de 12 años)
 16  (no recomendado para menores de 16 años)
 18  (no recomendado para menores de 18 años)
 XXX  (pornográfica)

Australia 
La Oficina de clasificación de cine y literatura de Australia es la organización financiada por el gobierno que clasifica todas las películas que se lanzan para exhibición pública.

Las películas destinadas a informar, educar, instruir o preocuparse por el deporte, la religión o la música están exentas de clasificación siempre que no contengan material que pueda resultar en una calificación de "M" o superior si se envía para su clasificación.

Austria 

 U  (todo público)
 6  (mayores de 6 años)
 8  (mayores de 8 años)
 10  (mayores de 10 años)
 12  (mayores de 12 años)
 14  (mayores de 14 años)
 16  (mayores de 16 años)

Azerbaiyán 

 V  (apta para todo público)
 12+  (no recomendada para menores de 12 años)
 16+  (no recomendada para menores de 16 años)
 18+  (no recomendada para menores de 18 años)

Bolivia 
 A  (apto para todo público)
 13  (no apto para menores de 13 años)
 16  (no apto para menores de 16 años)
 18  (no apto para menores de 18 años)

Brasil 
Todas las películas que se exhiban en público o que se publiquen en un formato de video doméstico en Brasil deben enviarse para su clasificación de asesoría (Classificação Indicativa, abreviada ClassInd) que está a cargo del Ministerio de Justicia (Ministério da Justiça). Cualquier persona por debajo de la edad mínima de la película puede verlo si está acompañado por el padre o tutor que tenga al menos 18 años de edad, excepto los clasificados como "No recomendado para menores de 18 años", que, por ley, son estrictamente personas menores de 18 años no pueden verlos. A diferencia de muchos países, el ClassInd no tiene ningún derecho legal para prohibir, exigir recortes o negarse a calificar cualquier película.

Bulgaria 

  A  (Recomendado para niños).

  B  (Sin restricciones de edad).

  C  (No recomendado para niños menores de 12 años. No se admitirán menores de 12 años a menos que vayan acompañados de un adulto).

  D  (Prohibido para menores de 16 años).

  X  (Prohibido para menores de 18 años, solo para lugares con licencia).

Canadá 

Las clasificaciones de películas en Canadá son una responsabilidad provincial, y cada provincia tiene su propia legislación, normas y regulaciones con respecto a la calificación, exhibición y admisión. Se requieren calificaciones para la exhibición teatral, pero no todas las provincias requieren una clasificación para el video doméstico.  En el pasado existía una amplia gama de categorías y prácticas de calificación en las distintas provincias; sin embargo, los siete sistemas de clasificación, con la excepción de Quebec, ahora utilizan todas las categorías y logotipos derivados del Sistema de Clasificación de Video en el Hogar de Canadá (CHVRS).

Clasificaciones utilizadas fuera de Quebec

Las categorías son en su mayoría idénticas a las CHVRS con algunas variaciones menores. En las provincias que requieren clasificación de formatos de video, el suministro de películas 14A y 18A está restringido a clientes mayores de esas edades. En el caso de una exhibición teatral, los niños son admitidos en las películas 14A y 18A en las provincias de Manitoba y Maritime si van acompañados por un adulto, aunque la admisión está restringida a niños mayores de 14 años en el caso de las películas 18A. Del mismo modo, Columbia Británica, Sascatchewan (administrado por la Oficina de Clasificación de Películas de Columbia Británica), Alberta y Ontario también admiten niños en las películas 14A y 18A si van acompañados, pero no imponen una restricción de edad en las películas 18A. The Maritimes and British Columbia (junto con Saskatchewan) también proporcionan una clasificación "A" para contenido de adultos. Algunas provincias, como Nueva Escocia, se reservan el derecho de prohibir las películas por completo.

 G  (todo espectador)
 PG  (menores acompañados de sus padres)
 14A  (menores de 14 años acompañados por adultos)
 18A  (menores de 18 años acompañados por adultos)
 R  (restringido, ningún menor de 18 años puede ver esta película)
 A  (mayores de 18 años y adultos)

Quebec 
En Quebec, la Régie du cinéma califica todas las películas y videos. La Régie du cinéma es una agencia gubernamental supervisada por el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Quebec; su ámbito de competencia se deriva de la Ley de Cine (capítulo C-18.1). En algunos casos, la Régie du cinéma puede negarse a proporcionar una clasificación, prohibiendo efectivamente la película. Las películas educativas y deportivas están exentas de clasificación.

Costa Rica 
 TP  (general o Todo Público)
 TPA  (Todo Público, se recomienda orientación de los padres)
 TP7  (todo público, niños menores de 7 acompañados de un adulto)
 M12  (mayores de 12 años)
 M15  (mayores de 15 años)
 M18  (mayores de 18 años)
 MX  (Pornografía, aunque nunca utilizado)

Las compañías de cine seleccionan su propia calificación según a lo que ellos decidan. En realidad, no hay una entidad que diga las calificaciones. Por ejemplo, una película PG-13 es normalmente calificada TP.

Costa de Marfil 
  G  (general)
  8  (mayores de 8 años)
  12  (mayores de 12 años)
  16  (mayores de 16 años)
  18  (mayores de 18 años)
  XXX  (pornografía)

Chile 
Las películas están clasificadas por el Consejo de Clasificación Cinematográfica, que es una agencia central del Ministerio de Educación.

 TE  (todos los espectadores)
 TE+7  (todos los espectadores, trae algunos inconvenientes para los menores de 7 años, deben estar supervisados por un mayor de edad)
 14  (mayores de 14 años, los menores requieren supervisión, violencia breve, breves escenas sexuales, un poco de sangre)
 16  (mayores de 16 años. los menores requieren supervisión, violencia bastante breve, breves escenas sexuales, mucha sangre)
 18  (mayores de 18 años, violencia extrema y escenas sexuales fuertes y explícitas)

Corea del Sur 

El Korea Media Rating Board (영상물 등급 위원회) o KMRB por sus siglas en inglés en Seúl divide las películas con licencia en las siguientes categorías:

Colombia 
 TP  (todos los públicos)
 7  (para mayores de 7 años)
 12  (para mayores de 12 años)
 15  (para mayores de 15 años)
 18  (para mayores de 18 años)

Croacia 

 S  (apta para todas las edades)
 PV14  (no recomendada para menores de 14 años)
 PV18  (no recomendada para menores de 18 años)
 X  (pornografía)

Dinamarca 
En Dinamarca, el Consejo de Medios para Niños y Jóvenes actualmente califica las películas. Las películas no tienen que ser enviadas para una calificación y en tales casos deben etiquetarse como "15" (restringidas a personas de 15 años o más). Los niños de 7 años o más pueden asistir a cualquier presentación, incluidas aquellas restringidas a audiencias mayores, si van acompañados por un adulto.

Ecuador 

 TP 
 12 años 
 15 años 
 18 años

El Salvador 
 A  o  TP  (Todo público) Según es apto para todos los público.Las películas o series de televisión pueden contener violencia leve o Fantasía el uso de lenguaje es poco que se usa

 B  o  M-12  (Mayores de 12 años) Las películas o series de televisión pueden contener violencia a moderado y puede presentar desnudez breve y el uso de lenguaje es a moderado 
 C  o  M-15  (Mayores de 15 años) Las películas o series de televisión puede ser restricción a menores de edad Según puede presentar violencia poco Fuerte y contenido sexual el uso de lenguaje es a moderado

 D  o  M-18  (Mayores de 18 años) Según alineamiento es las películas o series de televisión pueden contener violencia gráfica y el uso de lenguaje es fuerte y pueden presentar contenido Sexual 
 E  o  M-21  (Mayores de 21 años) Reservardo para personas adultas puede ver violencia Gore desnudez fuerte y lenguaje Soez

España 
En España esta clasificación no es vinculante, sino puramente orientativa. Un menor de edad puede ver en solitario cualquier película, sea cual sea su clasificación.

Todas las películas que se estrenarán comercialmente en España en cualquier medio deben enviarse al ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales). Las clasificaciones son de asesoramiento, excepto para las películas con clasificación X, que están restringidas a lugares con licencia especial. Una clasificación complementaria, "Especialmente Recomendada para la Infancia" (Especialmente recomendada para niños), a veces se anexa a las dos clasificaciones más bajas. Otra clasificación complementaria, "Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género" (Especialmente recomendada para la promoción de la igualdad de género), a veces se adjunta a cualquiera de las clasificaciones, excepto la última.

Eslovaquia 

 U/0 - (apta para todas las edades)
  7/7+ - (recomendada para mayores de 7 años)
 12 - (recomendada para mayores de 12 años)
 15 - (recomendada para mayores de 15 años)
 18 - (recomendada para mayores de 18 años)

Eslovenia 

 VS  (para todas las edades)
 12  (recomendada para mayores de 12 años)

 15  (recomendada para mayores de 15 años)
 18  (recomendada para mayores de 18 años)

Estados Unidos 

Motion Picture Association film rating system se utiliza en los Estados Unidos y sus territorios para calificar una película de temática y de algún contenido de idoneidad para determinadas audiencias. Es uno de los diversos sistemas de clasificación de películas utilizadas para ayudar a los usuarios a decidir qué película es la más adecuada para ellos o sus hijos, según dicho contenido.

En los Estados Unidos, la calificación de la MPA es el más reconocido sistema de clasificación para determinar el contenido potencialmente ofensivo, pero normalmente no se utiliza fuera de la industria cinematográfica, ya que la MPA ha registrado cada categoría. Su sistema ha sido criticado por el carácter secreto de sus decisiones. Un estudio de la Universidad de Harvard indicó que la MPA ha permitido más violencia y contenido sexual explícito en las películas categorizadas durante la última década citando ejemplos de contenido en «R-rated» y un contenido similar en las películas «PG-13» de hoy.

Este sistema también es usado en algunos países de Hispanoamérica.

Filipinas 
En Filipinas, las películas, junto con los programas de televisión, están calificadas por la Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB), una agencia especial del Presidente de Filipinas. A partir de 2012, el Consejo utiliza seis clasificaciones de clasificación.

Francia 
 Tous publics  (todo público)
 -10  (para mayores de 10 años)
 -12  (para mayores de 12 años)
 -16  (para mayores de 16 años)
 -18  (para mayores de 18 años)
 X  (pornografía)

Finlandia 
Las películas en Finlandia están clasificadas por el Instituto Nacional Audiovisual (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) o KAVI por sus siglas en finés. Se permite a un menor de hasta 3 años menor que el límite de edad para ver una película en un cine cuando está acompañado por un adulto, a excepción de las películas con calificación de 18. Las películas con una clasificación por edad pueden contener un marcador adicional de violencia, sexo, miedo o abuso de sustancias. Las calificaciones son las siguientes:

Grecia  
 K  (autorizado para todos los públicos)
 K-8  (mayores de 8 años)
 K-13  (mayores de 13 años)
 K-17  (mayores de 17 años)
 K-18  (mayores de 18 años)

Guatemala 

 A  (Apto para todo público)
 B  (Apto para todo público, especialmente películas para mayores de 6 años)
 B-12  (Apto para mayores de 12 años)
 B-15  (Apto para mayores de 15 años)
 C  (Mayores de 18 años)

Honduras 
 Para todo público  (autorizado para todo público)
 6  (NO APTO a menores de 6 años)
 9  (NO APTO a menores de 9 años)
 12  (NO APTO a menores de 12 años)
 15  (NO APTO a menores de 15 años)
 18  (NO APTO a menores de 18 años) acompañado de mayor de edad

Hong Kong 
Las películas destinadas a exhibición pública deben enviarse al Director de Cine, Periódicos y Administración de Artículos, que es la Autoridad de Censura de Películas (FCA) de conformidad con la Ordenanza, para su aprobación. Las películas aprobadas para exhibición pública son clasificadas o exentas de clasificación. 

De los cuatro niveles, los niveles I, II, IIA, IIB no están restringidos. Solo el Nivel III es una categoría restringida y regulada por el Gobierno.

Hungría 
Las calificaciones húngaras son decididas por la Autoridad Nacional de Medios e Infocomunicaciones (NMHH):

El actual es el tercer sistema de clasificación de películas en Hungría. El primer sistema existió entre 1965 y 2004, y fue administrado por el Ministerio de Patrimonio Cultural Nacional y sus antecesores. Sus categorías fueron "Sin restricción de edad", "No recomendado para menores de 14 años", "Solo para mayores de 16 años" y "Solo para mayores de 18 años". En 2004 se introdujo un segundo sistema que se revisó en 2011 a favor del sistema actual. Sus categorías, dadas por la Oficina Nacional de Cine, fueron "Sin restricción de edad", "Se sugiere orientación de los padres a partir de los 12 años", "No se recomienda a los menores de 16 años", "No se recomienda a los menores de 18 años" y "Solo para adultos ".

India 

En India, la Junta Central de Certificación de Cine (CBFC) Se encarga de certificar las películas destinadas a exposición pública
U: Exposición pública sin restricciones
UA: Exposición pública sin restricciones, pero con orientación paternal para menores de 12 años
A: Restringido para adultos
S: Restringido a cualquier clase especial de personas

Indonesia 
 SU  (Semua Umur): (Todas las edades).
 13+  (Adecuado para mayores de 13 años).
 17+  (Adecuado para mayores de 17 años).
 21+  (Adecuado para mayores de 21 años).

Irlanda

Islandia

Italia 
Todas las películas que se proyectarán en Italia están clasificadas por el Comité de Revisión Teatral del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales en una de las siguientes categorías:

 T  (pellicola per tutti): Todas las edades admitidas.
 VM14  (vietato ai minori di quattordici anni): No se admiten personas menores de 14 años.
 VM18  (vietato ai minori di diciotto anni): No se admiten personas menores de 18 años.

Japón 
Un regulador de clasificación de películas japonés conocido como Eirin (映 倫), cuyo nombre completo es Eiga Rinri Kikō (映 画 倫理 管理 管理) tiene un sistema de clasificación de películas según el cual las películas se clasifican en una de cuatro categorías. Las categorías han estado en uso desde el 1 de mayo de 1998.

Kazajistán 
En Kazajistán, las películas están calificadas por el Comité de Cultura del Ministerio de Cultura e Información.

 К  (apta para todo público)
 БА (no recomendada para menores de 12 años si no van acompañados de un adulto)
 Б14  (no recomendada para menores de 14 años si no van acompañados de un adulto)
 E16  (no recomendada para menores de 16 años)
 E18  (no recomendada para menores de 18 años)
 HA  (no recomendada para menores de 21 años, restringido en lugares con licencia entre las 10pm y las 6am (hora local))

Kirguistán 

 Л  (para todo público)
 Д  (para niños de 6 años en adelante)
 Д+  (para mayores de 16 años)
 C  (para mayores de 18 años)

Kuwait 

 E - (apta para todo público)
  </span> 13 - (mayores de 13 años)
 17 - (mayores de 17 años)
 18 - (mayores de 18 años)

Letonia 

En Letonia, es deber del productor de una película o distribuidor asignar una calificación de acuerdo con un conjunto de criterios predeterminado. Todas las películas exhibidas públicamente, grabaciones visuales y películas transmitidas por televisión y redes electrónicas deben ser clasificadas.

  U  (Apto para personas de todas las edades)
  7+  (Adecuado para una persona que ha alcanzado al menos 7 años de edad)
  12+  (Adecuado para una persona que ha alcanzado al menos 12 años de edad)
  16+  (Adecuado para una persona que ha alcanzado al menos 16 años de edad)
  18+  (No apto para menores (prohibido para menores de 18 años))

Líbano 

 GA  (apta para todo público)
 12  (para mayores de 12 años)
 15  (para mayores de 15 años)
 18  (para mayores de 18 años)

Macao 
Las películas en Macao se dividen en cuatro grupos:
 Grupo A de nivel universal.
 Grupo B El nivel de protección de no es adecuado para personas menores de 12 años
 Grupo C Counsion Level No es adecuado para menores de 18 años, sin menores de 12 años
 Grupo D nivel restringido No se ve menos de 18 años

Malasia 
Históricamente, la policía llevó a cabo la censura cinematográfica en Malasia en virtud de la Ordenanza de Teatro 1908. En 1954 se creó la Junta de Censura Cinematográfica (LPF) para censurar películas distribuidas en Malasia de conformidad con la Ley de Películas Cinematográficas de 1952 y, posteriormente, la Ley de Censura Cinematográfica de 2002. El sistema de clasificación por edades de películas de Malasia fue introducido en 1953, en un principio la clasificación de películas era: Para todos los públicos (Tontonan Umum)  y Sólo para adultos (Untuk Orang Dewasa Sahaja),  y en 1996 estas clasificaciones fueron cambiados a U y cuatro diferentes 18 categorías . A mediados de abril de 2010, las cuatro 18 categorías quedaron en desuso y se simplificaron a solo 18.  A finales de 2008, se introdujo la clasificación PG13, que se cambió a P13 en 2012.

Al ver el tablero, asigna una de las tres categorías a la película:

 Lulus Bersih (Pasado limpio (es decir, sin cortes))
 Lulus Dengan Pengubahan (Aprobado con ediciones/cortes)
Tidan Diluluskan Untuk Tayangan (No aprobado para detección)

En caso de que se apruebe una película, el Consejo asigna una clasificación a la película. A partir de 2012 las calificaciones son:

  U  (Ubum): Sin límite de edad
  P13  (Penjaga): Los espectadores menores de 13 años de edad necesitan la supervisión de los padres / tutores mientras los ven.
  18 : Para los espectadores mayores de 18 años.

Maldivas 

Las películas en Maldivas están clasificadas por la Oficina Nacional de Clasificación. Los certificados emitidos se basan en las siguientes categorías:

 G: (Apto para todas las edades)
 PG: (Orientación parental)
 12+: (Apto para mayores de 12 años)
 15+: (Apto para mayores de 15 años)
 18+: (Apto para mayores de 18 años)
 18+R: (Apto para mayores de 18 años. Restringido)
 PU: (Sólo para uso profesional)

Malta 
A partir de 2012, las películas en Malta están clasificadas por la Junta de Cine de acuerdo con el Consejo de Malta para la Cultura y la Ley de las Artes. Como parte de una revisión en 2013, las clasificaciones de edad "14" y "16" fueron reemplazadas por "12A" y "15"; la calificación de "PG" se redefinió mientras que "U", "12" y "18" se mantuvieron en su forma existente.

Si la película se considera "apta para la exposición", se otorgará una de las siguientes clasificaciones:

 U  (recomendada para todo público)
 PG  (guía de padres requiere para menores de 7 años)
 12  (apto para mayores de 12 años)
 14  (apto para mayores de 14 años)
 16  (apto para mayores de 16 años)
 18  (apto para mayores de 18 años)

Mauricio 
 U  (recomendada para todo público)
 PG  (menores de 12 años requiere compañía de un padre)
 15  (mayores de 15 años)
 18  (mayores de 18 años)

México 

La institución que controla la clasificación de las producciones de los medios de comunicación es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Sin embargo, se debe aclarar que las clasificaciones aquí asignadas se aplican tanto para cine como para televisión y radio. A partir del 2 de mayo del 2007, se tomó la siguiente consideración de clasificaciones para las producciones en los medios de comunicación, quedando como sigue:

 AA  Todos los públicos pueden ver, aunque esta clasificación va dirigida a un público más pre-escolar; comprensible para niños de todas las edades. Se permiten niños menores de 7 años.
 A  Apto para todo público, sugerido a mayores de 7 años. Pueden ingresar infantes menores de 7 años acompañados de un adulto.
   B  Para mayores de 12 años, menores requieren supervisión. Clasificados programas con temáticas más interesantes para mayores de 12 años o poco atractivas para menores de 12 años. Se dice que se recomienda a adolescentes.
   B-15  Para mayores de 15 años, menores requieren supervisión. Se dice que no se recomienda a jóvenes menores de 15 años.
   C   Sólo para mayores de 18 años (adultos), los menores no son aceptados con sus padres. Los cines requieren tarjeta de identificación (en México, la credencial de votar del INE) para su acceso.
  D  Exclusivamente adultos: restringido a mayores de 18 años. Los cines no aceptan menores. Esta clasificación es casi igual a la anterior, pero puede contener contenido explícito (por ej., violencia, adicciones, sexualidad, lenguaje inapropiado).

Mozambique 
 T  (todo público)
 M/6  (mayores de 6 años)
 M/12  (mayores de 12 años)
 M/14  (mayores de 14 años)
 M/16  (mayores de 16 años)
 M/18  (mayores de 18 años)
 M/X  (mayores de edad(18), extremo o pornográfico)

Nicaragua 
 PG  (todas las edades)
 PG-13  (se sugiere compañía de adultos para menores de 13)
 R  (no apto para menores de 18 años si no es con la compañía de un adulto)

Nigeria 
  G : Adecuado para las personas de todas las edades.
  PG : Orientación parental aconsejada. 
  12 : No apto para niños menores de 12 años.  
  12A : No apto para niños menores de 12 años. Un niño debe estar acompañado por un adulto para ver la película.  
  15 : No apto para jóvenes menores de 15 años.
  18 : No apto para personas menores de 18 años. 
  RE : Las películas incluidas en esta categoría se exhibirán y distribuirán únicamente en locales con licencia especial.

Noruega 

La Autoridad de Medios de Noruega (Medietilsynet)  establece los límites de edad para las películas que se exhibirán en Noruega. Las películas no enviadas a la Autoridad de Medios de Noruega para su clasificación tienen una clasificación de edad obligatoria de "18".

Los siguientes límites de edad se aplican a las películas que se mostrarán en los cines:

La Autoridad de los Medios no tiene poder para prohibir las películas, pero no debe clasificar las películas que consideran que contravienen el derecho penal noruego.

Nueva Zelanda 
La Ley de Clasificación de Películas, Videos y Publicaciones de 1993 otorga a la Office of Film and Literature Classification of New Zeland el poder de clasificar las publicaciones en tres categorías: no restringido, restringido u "objetable" (prohibido). Con algunas excepciones, las películas, videos, DVD y juegos de computadora restringidos deben llevar una etiqueta antes de ser ofrecidos para el suministro o exhibidos al público.

En 2017, la Oficina de Clasificación de Literatura y Cine creó una calificación especial de RP18 para el contenido en línea en respuesta a la serie de televisión de Netflix, Por trece razones. La nueva clasificación refleja las preocupaciones planteadas con los jóvenes de 17 y 18 años en Nueva Zelanda que están en mayor riesgo de suicidio.  Las calificaciones actuales son:

Países Bajos 
En los Países Bajos, se utiliza el sistema Kijkwijzer, que es ejecutado por el Instituto Neerlandés para la Clasificación de los Medios Audiovisuales (NICAM). Según la ley neerlandesa, los niños son admitidos en películas que tienen una clasificación de edad si van acompañados por un adulto, excepto en el caso de películas clasificadas como 16 o 18. 

En enero de 2020 el Kijkwijzer fueron introducidos 14 y 18. Bélgica también lo adoptó.

Panamá 
En Panamá la prohibición se da de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, las cadenas cinematográficas y las productoras de televisión. Para las películas de mayores de 18 años se requiere presentar la Cédula de Identidad Personal al empleado del cine.

Papúa Nueva Guinea 

 G (apto para todas las edades)
 PGR (se recomienda menores de 18 años con supervisión paternal)
 MA (apto mayores de 18 años, menores de edad no permitidos)

Paraguay 
 PG (Público General) Es autorizada para todos los públicos
 M-9 (Mayores de 9) No está permitido los menores de 9 años
 M-13 (Mayores de 13) No está permitido los menores de 13 años
 M-16 (Mayores de 16) No está permitido los menores de 16 años
 M-18 (Mayores de 18) No está permitido los menores de 18 años
 X Pornográfica

Perú 
Artículo principal: Clasificación por edades (televisión peruana)

 APT (Apto para todos) (nombrado como APT (PG) en Cinemark)
 +14 (mayores de 14 años) (nombrado como M14 en Cinemark)
 +18 (mayores de 18 años)

Cinepolis tiene una clasificación por edades propia para Perú:
 A (Apto para todos)
 B (mayores de 12 años)
 B14 (mayores de 14 años)
 C (mayores de 18 años)

Polonia 

Pere (apta para todo público)
MS-7 (no apta para menores de 7 años si no van acompañados de un padre)
MS-12 (no apta para menores de 12 años si no van acompañados de un padre)
K-12 (mayores de 12 años)
K-14 (mayores de 14 años)
K-16 (mayores de 16 años)
K-18 (mayores de 18 años)

Portugal 
 M/3 (Apto para todo público)
 M/6 (mayores de 6 años)
 M/12 (mayores de 12 años)
 M/14 (mayores de 14 años)
 M/16 (mayores de 16 años)
 M/18 (mayores de 18 años)

Reino Unido

República Checa 

U (Todo Público)
+12 (No recomendado a menores de 12 años)
+15 (No recomendado a menores de 15 años)
+18 (No recomendado a menores de 18 años)

República Dominicana 

A (apta para todo público): sin violencia ni ningún detalle feo.
A+ (apta para mayores de 8 años): un poco de violencia, comedia infantil, fantasía violenta (sugerencias de contenido), menores supervisados
B o PG-14 (mayores de 14 años): violencia, sangre (sugerencias de contenido), menores supervisados.
C o PG-16 (mayores de 16 años): lenguaje de adultos, sexo mínimo (sugerencias de contenido), menores supervisados.
D o PG-18 (mayores de 18 años): sexo, guerra, violencia, terror, tortura, muertes (sugerencias de contenido).
R o PG-18 (mayores de 18 años): pornografía (sólo incluye eso).

Rumania 
 A.G. (apto para todos)
 7 (mayores de 7 años)
 12 (mayores de 12 años)
 15 (mayores de 15 años)
 18 (mayores de 18 años)

Rusia 
 0+ (para niños de todas las edades)
 6+ (para niños mayores de 6 años)
 12+ (para niños mayores de 12 años)
14+ (para niños mayores de 14 años)
16+ (para niños mayores de 16 años)
 18+ (prohibido para niños)

Senegal 
 T (todo público)
 12 (exclusivo para mayores de 12 años)
 14 (exclusivo para mayores de 14 años)
 18 (exclusivo para mayores de 18 años)
 X (pornografía)

Singapur

Sudáfrica

Suecia 

 BTL (todo público)
 7 (mayores de 7 años)
 11 (mayores de 11 años o 7 años si está acompañado por un adulto)
 15 (mayores de 15 años)

Tailandia 

 G (apta para todas las edades)
 9 (Para mayores de 9 años)
 13 (para mayores de 13 años)
 15 (para mayores de 15 años)
 18 (para mayores de 18 años)
 20 (para mayores de 20 años)

Taiwán

Timor Oriental 
 A (apto para todo público)
 B (menores de 14 años acompañados de un adulto)
 C (es apto para el público de 18 años en adelante)

Turquía 
En los artículos 6 y 12 del Reglamento de Procedimientos y Principios de Evaluación y Clasificación de Películas Cinematográficas, se establece que estos rótulos deben ser utilizados en películas. Además, en el artículo 13 del capítulo 5 de la Ley de Evaluación, Clasificación y Soporte de Películas Cinematográficas, «En el caso de que no se utilicen los rótulos y frases requeridos como resultado de la evaluación y clasificación, la proyección y distribución de las películas serán suspendidas por los gobernantes locales a solicitud del Ministerio o notificación de terceros».

Ucrania 
 ДА (Película dirigida a niños) 
 ЗА  (Apto para todo público) 
 12 (Adecuado para niños mayores de 12 años)
 16 (No permitido para ser visto por personas menores de 16 años)
 18 (No permitido para ser visto por personas menores de 18 años)

Uruguay 
 ATP (apto para todo público)
 AM15 (apto para mayores de 15 años; menores pueden ingresar acompañado de padres o tutor legal mayor a 21 años.)
 AM18 (apto para mayores de 18 años; menores pueden ingresar acompañado de padres o tutor legal mayor a 21 años.)
 R18 (para adultos; no se permite el ingreso de menores bajo ningún concepto)
 P (pornografía)

Venezuela 
 AA  (Especialmente para niños)
 A  (Apta para todo público)
 B  (Mayores de 12 a 14 años)
 C  (Mayores de 16 a 18 años)
 D  (Mayores de 19 a 21 años)
 E  (Películas Exclusivamente para Adultos a partir de los 21 años)

Vietnam

Véase también 
 Sistema de calificaciones de la MPAA
 Motion Picture Association of America (conocida como MPAA)
 British Board of Film Classification (conocida como BBFC)
 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (México) (conocida como RTC)
 TV Parental Guidelines (conocida como TVPG)
 Classificação Indicativa (conocida como COCIND, BARS, DJCTQ o ClassInd)
 Office of Film and Literature Classification (conocida como ACB, OLFCA o OFLC)
 Clasificación por edades (televisión)
 Clasificación por edades (videojuegos)
 Clasificación por edades (televisión peruana)

Referencias

Notas

Citas

Enlaces externos 

 Calificación por edad en línea del MPAA
 Clasificación de películas por edades en España

Cine
Sistemas de clasificación